Пьеро Филиппоне (; 20 ноября 1911, Неаполь — 1 января 1998 , Санта-Фе, Нью-Мексико, США) — итальянский художественный руководитель, художник-декоратор. Лауреат премии «Серебряная лента» (1946 и 1948).

Биография 
Работал с рядом известных режиссёров Гуидо Бриньоне, Марио Камерини, Марио Маттоли, Роберто Росселлини, Эдуардо Де Филиппо и другими.

За свою творческую карьеру с 1934 года, как главный художник, оформил 163 кино- и телефильмов. Выступил в качестве художественного руководителя ещё 30, в том числе 24-х кинолент с Тото.

Избранная фильмография 

 1935 — Треугольная шляпа
 1939 — Венецианский карнавал
 1940 — Обезглавленный Иоанн Креститель
 1942 — Сегодня ничего нового
 1942 — Три орлёнка
 1943 — Внешний вид
 1943 — Бойкая Тереза
 1945 — Невзгоды синьора Траве
 1946 — Возвращение человека
 1947 — Германия, год нулевой
 1947 — Капитанская дочка
 1947 — Депутатка Анджелина
 1948 — Страх и арена
 1948 — Тото совершает поездку по Италии
 1948 — Таинственный рыцарь
 1949 — У стен Малапаги
 1950 — Хроника одной любви
 1951 — Филумена Мартурано
 1952 — Итальянские братья
 1952 — Тото в цвете
 1954 — Путешествие в Италию
 1954 — Американец в Риме
 1954 — Тото в поисках мира
 1954 — Бедность и благородство
 1956 — Любовница Нерон
 1956 — Лучшие дни
 1957 — Семь холмов Рима
 1957 — Невозможная Изабелль
 1957 — Тото, Витторио и женщина-врач
 1958 — Золотые ноги
 1958 — Обнаженная Маха
 1958 — Опасные же­ны
 1958 — Неаполь — моя любовь
 1959 — Тото в Париже
 1959 — Внучка Сабелла
 1959 — Вексель
 1959 — Моралист
 1959 — Мы двое беглецов
 1959 — Не теряем голову
 1959 — Сюрпризы любви
 1959 — Тото в Мадриде
 1959 — Вдовец
 1959 — Герцогиня из Санта Лючии
 1960 — Грех юности
 1960 — Родители в голубых джинсах
 1960 — Любовь в Риме
 1960 — Ангел в красном
 1960 — Мы крутые
 1961 — За закрытыми дверями
 1961 — Атлантида
 1961 — Дон Камилло, монсеньор
 1961 — Мацист в суде великого хана
 1961 — Тото, Пеппино и сладкая жизнь
 1961 — Смерть бандита
 1961 — Пять моряков для ста девушек
 1962 — Сын Капитана Блада
 1962 — Улисс против Геркулеса
 1962 — 2 самурая на 100 гейш
 1962 — Массажистка
 1963 — Битва отважных
 1963 — Чёрный Герцог
 1964 — Джульетта и Ромео
 1966 — Кровь за кровь
 1967 — Дни ярости
 1968 — Наёмник
 1968 — Миллионы Мадигана
 1969 — Че Гевара
 1969 — Легион проклятых
 1971 — Да здравствует смерть твоя
 1972 — Высокое напряжение
 1972 — Нож для колки льда
 1972 — Сонни и Джед
 1972 — Какое отношение мы имеем к революции?
 1973 — Мой брат Анастазия
 1973 — История уединенной монахини
 1974 — Даже ангелы бывают жестоки
 1974 — За дверью
 1975 — Африка экспресс
 1975 — Белый, жёлтый, чёрный
 1975 — Громила в Гонконге
 1991 — Счастливчик Люк

Примечания

Ссылки 
 

Арт-директора Италии
Художники Италии
Лауреаты премии «Серебряная лента»